Владимир Васильевич Гниломёдов (; род. 26 декабря 1937 года) — белорусский советский литературовед, критик, . Доктор филологических наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент — с 1994). Член Союза писателей СССР (1972). Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2017).

Биография 
Родился 26 декабря 1937 года в крестьянской семье в деревне Кругель (ныне — Каменецкий район, Брестская область, Белоруссия).

Окончил филологический факультет Брестского педагогического института имени А. С. Пушкина (1959). Служил в Советской Армии (1959—1961). Работал завучем Томашовского детского дома, учителем Комаровской средней школы Брестского района.

В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию (Институт литературы им. Я. Купалы Академии наук Белорусской ССР; «Праблема традыцый і наватарства ў сучаснай беларускай лірыцы»). В 1987 году защитил докторскую диссертацию (Институт литературы им. Я. Купалы Академии наук Белорусской ССР; «Сучасная беларуская паэзія : творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс»).

В 1962—1969 годах аспирант, младший научный сотрудник Института литературы имени Янки Купалы Академии наук Белорусской ССР. В 1969—1976 годах — инструктор отдела культуры, заведующий сектором художественной литературы ЦК КПБ. С 1976 года — заместитель директора Института литературы имени Янки Купалы Академии наук Белорусской ССР по научной работе. С 1977 года одновременно заведующий отделом Института литературы имени Янки Купалы АН Белорусской ССР. С 1998 года — директор, с 2006 года — главный научный сотрудник Института литературы имени Янки Купалы Национальной академии наук Белоруссии. С 2008 года — главный научный сотрудник Института языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной академии наук Белоруссии.

Научная и педагогическая деятельность 
Изучает историю, теорию и методологию белорусской литературы и литературной критики XX века, творчество Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, И. Мележа, А. Кулешова, П. Бровки, М. Танка, А. Пысина, П. Панченко, В. Зуёнка.

Подготовил 14 кандидатов наук.

Общественная деятельность 
Входит в состав Правления Союза писателей Беларуси, входил в состав Общественного совета при Совете Министров Республики Беларусь.

Художественное творчество 
 роман  («Васильки на границе») (2004)
 роман  («Улисс из Пруски») (2006)
 роман  («Россия») (2007)
 роман  («Возвращение») (2008)
 роман  («Война») (2010)
 роман  («После войны») (2015)

Библиография 
Автор более 300 публикаций, среди которых 11 монографий.

 Гніламёдаў, У. В. Традыцыі і наватарства (у беларускай паэзіі 50—60-х гадоў) / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. — 173 с.
 Гніламёдаў, У. В. Упоравень з векам : Артыкулы, эсэ, штрыхі да партрэтаў / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. — 270 с.
 Гніламёдаў, У. В. Як само жыццё / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. — 208 с.
 Гніламёдаў, У. В. Сучасная беларуская паэзія : Творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Навука і тэхніка, 1983. — 304 с.
 Гніламёдаў, У. В. Іван Мележ : Нарыс жыцця і творчасці / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Народная асвета, 1984. — 128 с.
 Гніламёдаў, У. В. Ля аднаго вогнішча : Літаратурна-крытычныя артыкулы / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Юнацтва, 1984. — 190 с.
 Гніламёдаў, У. В. Класікі і сучаснікі : Артыкулы, нарысы, старонкі ўспамінаў / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. — 288 с.
 Гніламёдаў, У. В. Праўда зерня : Творчы партрэт Васіля Зуёнка / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1992. — 143 с.
 Гніламёдаў, У. В. Янка Купала : Новы погляд / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Народная асвета, 1995. — 174 с.
 Гніламёдаў, У. В. Ад даўніны да сучаснасці : Нарыс пра беларускую паэзію / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. — 244 с.
 Гніламёдаў, У. В. Янка Купала : Жыццё і творчасць / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Беларуская навука, 2002. — 237 с.

Один из авторов и редакторов «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» в 4 томах (5 книгах) (1999—2003).

Награды 
Лауреат Литературной премии в области критики имени Владимира Андреевича Колесника за книгу «Янка Купала : Новы погляд» (1996) и премии Национальной академии наук Белоруссии (2005).

Награждался орденом Франциска Скорины (2009), медалями.

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2017).

Примечания

Литература 
 Яскевіч, А. А. Уладзімір Васільевіч Гніламёдаў : Да 60-годдзя з дня нараджэння / А. А. Яскевіч // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. — № 4. — 1997. — C. 122—124.

Ссылки 
 Академик Гниломёдов Владимир Васильевич
 Гниломёдов Владимир Васильевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Академики Национальной академии наук Беларуси
Члены Союза писателей СССР
Литературоведы Белоруссии
Литературоведы СССР
Литературные критики Белоруссии
Белорусисты
Выпускники Брестского государственного университета
Лауреаты литературной премии в области критики имени Владимира Колесника